Вузька́ ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вузька вулиця — вулиця в місті Львів.
 Вузька вулиця — вулиця в місті Полтава.
 Вузька вулиця — вулиця в місті Стрий.
 Вузька вулиця — вулиця в місті Ужгород.

Вулиці